Ковтюх — українське прізвище.

Відомі носії:
 Ковтюх Єпіфан Іович — радянський військовий діяч, герой громадянської війни 1917—1921 рр., комкор.
 Ковтюх Лідія Миколаївна (* 1948) — піаністка, музично-громадська діячка. Заслужений діяч мистецтв України.
 Ковтюх Світлана Леонідівна — кандидат філологічних наук, професор.

 Українські прізвища